Râul Borvizu se poate referi la:

 Râul Borvizu - afluent al râului Jidanul (Capra)
 Râul Borvizu - afluent al râului Cașin